Викингур:

 Викингур (футбольный клуб, Оулафсвик)
 Викингур (футбольный клуб, Рейкьявик)

См. также 
 Вуйчингур